Проттес () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

Входит в состав округа Гензерндорф. Население составляет 1314 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 13,7 км². Официальный код — 30848.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Христа Айхингер по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 АНП занимает 14 мест.
 СДПА занимает 5 мест.

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Нижней Австрии